Jméno a příjmení Josef Jeřábek má více nositelů:

 Josef Jeřábek (1853) – český hudební skladatel a publicista
 Josef Jeřábek (1970) – český akordeonista, člen skupin Naholou 25 a Pláče kočka